Ел Арко има више значења:

 Ел Арко (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Арко, Траилер Парк (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Арко, Ел Арко де Бабијакора (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Арко (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Арко (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арко (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арко (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арко (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арко (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арко (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арко (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Арко (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Арко (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Арко (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арко (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арко (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арко (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арко (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Арко (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Арко (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Арко (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Арко (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Арко (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Арко (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Арко (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Арко (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Арко (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Арко (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Арко (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Арко (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Арко (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Арко (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику